1167 Dubjago – asteroide della fascia principale
 D/1921 H1 Dubjago – cometa periodica
 Aleksandr Dmitrievič Dubjago – astronomo russo
 Dmitri Ivanovič Dubjago – astronomo russo

Pagine correlate
Dubiago